

Cinema 
 Suspicion  – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Suspicion  – cortometraggio del 1918 diretto da John M. Stahl
 Il sospetto (Suspicion) – film del 1941 diretto da Alfred Hitchcock

Letteratura 
 Sospetto (Suspicion) – romanzo di Christiane Heggan

Musica 
 Suspicion  – album di Stefano Pulga del 1979
 Suspicion  – singolo degli R.E.M. del 1998, dall'album Up

Televisione 
 Suspicion  – serie televisiva statunitense
 Il medaglione (Suspicion) – episodio della prima stagione di Stargate Atlantis
 Sospetti (Suspicion) – episodio della quarta stagione di NCIS - Unità anticrimine
 Suspicion – film TV diretto da  Brad Anderson